Пыряяха — название нескольких рек в Ямало-Ненецком автономном округе:

Пыряяха (приток Итуяхи)
Пыряяха (приток Нгынесёяхи)
Пыряяха (река, впадает в Пырятасиняюто)
Пыряяха (приток Пякупура)
Пыряяха (приток Хаспыряяхи)

См. также 
 Нгарка-Пыряяха